Epsilonella är ett släkte av rundmaskar. Epsilonella ingår i familjen Epsilonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Epsilonella